Pardál je slovo, které může mít více významů:

Živočichové 
 Neofelis – rod kočkovitých šelem

Umělecká díla 
 Felix Mitterer: Pardál (Der Panther, 2007) – divadelní hra

Další významy 
 Pardál (pivo) – pivo vyráběné pivovarem Budějovický Budvar

Wikipedie:Rozcestníky